Haberditzl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Martin Haberditzl (1882–1944), österreichischer Kunsthistoriker
 Werner Haberditzl (1924–1981), deutsch-österreichischer Chemiker